Го́рский — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 
 Горский, Альбин Степанович (1900—?) — полковник, дважды Краснознамёнец.
 
 Горский, Андрей Петрович (1926—2015) — советский и российский художник.
 Горский (Дюбуа), Анри (Анатолий) Эдуардович (1881—1958) — адвокат, политический деятель, скульптор и живописец.
 Горский, Антон Анатольевич (род. 1959) — российский историк.

В 
 Горский, Вадим Сергеевич (1905—1937) — советский физик.
 Горский, Витольд Людвигович (1849—?) — гимназист, массовый убийца.
 
 Горский, Вячеслав Лазаревич (1953—2021) — русский пианист, исполнитель на электронных клавишных инструментах, композитор.

Г 
 Горский, Григорий Наумович (1911—1987) — советский поэт и переводчик.

Д

И 
 
 Горский, Илья Миронович (Зайдеман, 1904—1939) — советский комсомольский деятель и химик, руководитель государственной программы по разработке боевых отравляющих веществ.
 Горский, Иосиф Иванович (1850—1905) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны (1877—1878).

К

М 
 
 Горский, Михаил Николаевич (1904—1960) — Герой Советского Союза.

Н

О 
 Горский, Осип-Юлиан Викентьевич (1766—1849) — полковник, вице-губернатор Кавказской губернии, участник событий 14 декабря 1825 г.

П 
 Горский, Пётр Никитич (1826—1877) — русский поэт и очеркист.
 Горский, Проспер Антонович (1813—1888) — украинский художник.

Я 
 
 Горский, Якуб (1525—1585) — польский гуманист.

 Феофилакт (Горский) (?—1788) — епископ Коломенский и Каширский, писатель.

Составные фамилии 
 Горский-Платонов, Павел Иванович (1835—1904) — русский православный гебраист, библеист и общественный деятель.
 Горлис-Горский, Юрий Юрьевич (1898—1946) — украинский писатель, общественный деятель, офицер армии УНР.
 Друцкие-Горские — угасший княжеский род.
 Прокудин-Горский, Сергей Михайлович (1863—1944) — русский фотограф, химик, изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель.
 Горский-Чернышёв, Николай Андреевич (род. 1964) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2005). Сын художников А. П. Горского и Е. Н. Чернышёвой.



Топоним 
 Горский — выселок в Устьянском районе Архангельской области.
 Горский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области
 Горский — посёлок в Тбилисском районе Краснодарского края
 Горский — жилой массив на востоке Ленинского района города Новосибирска.
 Горский — хутор в Константиновском районе Ростовской области.
 Горский — поселок в Богатовском районе Самарской области.
 Горский — прежнее название села Навбахор в Фуркатском районе Ферганской области Узбекистана.

См. также 
 Прокудин-Горский
 Заход Горский
 Липовец Горский
 Костино-Горский
 Горский сельский округ
 
 Горская республика
 Горский государственный аграрный университет
 Горский кадетский корпус